Сан-Амаро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Карбальино. Занимает площадь 28,95 км². Население — 1287 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе